Notodden (gemeente), een gemeente in Noorwegen
Notodden (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente